Юнклильос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 31 км². Население — 813 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Толедо